Dell OptiPlex Micro — лінійка комп'ютерів фірми Dell у корпусі мініатюрного формату — висотою 18,2 см, шириною 3,5 см і глибиною 	17,7 см.

Примітки 

Персональні комп'ютери